Святой Климент (; ):

 Святой Климент I (Римский; ум. 97/ 99/101) — апостол от семидесяти, четвёртый епископ Римский (4-й папа Римский; 88/90 — 97/99), один из мужей апостольских.
 Святой Климент Охридский (840—916) — первый епископ Болгарии.